Dit is de 90s Request Top 100 van 2005. Dit is de eerste 90s Request Top 100. In 2004 was er namelijk een Top 90. Deze lijst werd uitgezonden op vrijdag 30 september 2005.

Top 100

Hitfeiten 
 Dit jaar 28 nieuwkomers in de lijst. De lijst is wel 10 nummers langer, maar dan zijn er nog 18 nieuwkomers. Hieruit kun je concluderen dat er meer luisteraars gestemd hebben dan in 2004. De hoogste nieuwkomer is The Prodigy met Smack By Bitch Up. Op 72 komen ze zelfs nog een keer binnen met Out Of Space.
 Ook dit jaar bestaat vrijwel de hele top 20 uit Rock/gitaar-muziek. Alleen Faithless en Underworld behoren niet tot die categorie.
 Nirvana, Pearl Jam en Radiohead zijn de meest voorkomende artiesten: allen 3 keer. U2, Guns N'Roses, Anouk, Red Hot Chili Peppers, Oasis, Metallica, Faithless, Live, Beastie Boys, Robbie Williams, Greenday, R.E.M., Bon Jovi, The Offspring, The Prodigy, Acda & De Munnik en BLØF komen ieder 2 keer voor.
 Opvallend zijn de nummers 22, 60 en 80. Daar staan Happy Hardcore-nummers, dat is er één meer dan in 2004. Zo'n muziek wordt vrijwel nooit gedraaid op 3FM, maar staan toch in de Top 90. De dj's van 3FM geven Paul Rabbering hiervoor de schuld, omdat hij elke woensdag van de 90s Request week hakkûh-dag heeft. Dan draait hij vooral de gabber-platen uit de jaren 90.
 De grootste stijger dit jaar is No Limit van 2 Unlimited. Zij stijgen van 78 naar 36, dat is een stijging van 42!. De snelste daler is Ik Leef Niet Meer Voor Jou van Marco Borsato: 48 plaatsen. Dit is te verklaren door het feit dat Marco in 2005 geen platen heeft uitgebracht en dus minder aandacht heeft gekregen.
 U2 en Anouk daarentegen hebben wel nieuwe platen uitgebracht en stijgen beiden en komen ook nog met een nieuwe plaat binnen.

90s Request Top 100